Електро́нний конса́лтинг (е-конса́лтинг) () — Один з видів е-бізнесу. Прикладами є професійні консультації клієнтів електронною поштою, надання довідок від інформаційних служб, проведення різноманітних опитувань через інтернет та ін.

Електронна економіка
Електронні комунікації‎
Консалтинг